Бли́зкий — остров архипелага Северная Земля. Административно относится к Таймырскому Долгано-Ненецкому району Красноярского края.

Расположение 
Расположен в море Лаптевых в восточной части архипелага у восточного побережья острова Большевик в северной части бухты Неудач. От острова Большевик отделён узким мелководным проливом. В 4 километрах к северо-востоку от Близкого лежит меньших размеров остров Морской.

Описание 
Имеет округлую неровную форму диаметром немногим более 2 километров. Пологий, высота острова не превышает 6 метров. В северо-западной части острова, у самого побережья лежит небольшое бессточное озеро лагунного происхождения. В крайней северной части острова находится геодезический пункт.

Топографические карты 
 

Острова архипелага Северная Земля
Острова моря Лаптевых